Гунилла Кристина Рёр (; род. 16 августа 1959, Стокгольм) — шведская актриса и режиссер. Дочь эстрадной певицы Ингер Берггрен.

Биография 
По окончании средней школы Кристина Рёр поступила в Высшее социальное училище, но забросила учёбу, когда почувствовала, что не справляется. Вместо этого она начала работать в доме отдыха, где вела театральный кружок. Появившийся интерес к театру привёл её в 1979 году в Teaterverkstan. Она несколько раз сдавала экзамены в Стокгольмское театральное училище и в 1983 году была принята на обучение. Одной из её однокурсниц оказалась Лена Эндре. Вместе с ней Рёр участвовала в нескольких постановках и проходила практику в Городском театре Мальмё, где снялась в документальном фильме.

После окончания училища в 1986 году Рёр поступила на работу в Стокгольмской городской театр и театр Unga Klara, где её дебют на сцене состоялся в пьесе Rop över floden. Как своего творческого вдохновителя Рёр называла Сюзанну Остен, и именно в её фильме Livsfarlig film (1988) состоялся дебют актрисы в полнометражном кинематографе.

В 1991 году Рёр сыграла Анжелик Коэн по прозвищу Фрейд в фильме Freud flyttar hemifrån…, и за эту работу была награждена премией «Золотой жук». В 1996 году она снова удостоилась этой премии за роль Торун Хагберг в фильме Sommaren. В 2003 году она была в числе номинантов премии как лучшая актриса второго плана за роль Лимо Франссон в фильме Beck — Sista vittnet, а 2014 снова претендовала на эту награду как лучшая актриса за роль Марии в фильме En gång om året.

Среди других примечательных работ Рёр — участие в ревю Lorrygänget, в основу которого лёг телесериал Lorry, и фильме Yrrol (1994), также использовавшем персонажей телесериала. За участие в фильме Engelen (2009) Рёр была награждена премией «Аманда» за лучшую женскую роль второго плана.

1 июля 2007 года Гунилла Рёр стала адъюнкт-профессором сценографии в области кинематографа на факультете изобразительных искусств в Гётеборгского университета.

Гунилла Рёр состоит в браке с актером Пером Сандбергом, у пары есть сын.

Награды и премии 
 1991 — премия Курта Линдера за фильм Freud flyttar hemifrån…;
 1992 — премия «Золотой жук» за лучшую женскую роль за фильм Freud flyttar hemifrån…;
 1996 — премия лучшей актрисе на кинофестивале в Олбани за фильм Sista körningen ();
 1996 — премия «Золотой жук» за лучшую женскую роль за фильм Sommaren;
 2010 — премия «Аманда» Норвежского кинофестиваля за лучшую женскую роль второго плана — фильм Engelen.

Фильмография 

 1986 — Porttelefonen
 1988 — Livsfarlig film
 1989 — Gengångare
 1989 — Lorry (телесериал)
 1990 — Skyddsängeln
 1991 — Freud flyttar hemifrån
 1991 — Riktiga män bär alltid slips
 1992 — En komikers uppväxt (телесериал)
 1992 — Min store tjocke far
 1992 — Sprickan
 1993 — Hedda Gabler
 1994 — Pagemaster — den magiska resan
 1994 — Sommarmord
 1994 — Yrrol
 1995 — Jeppe på berget
 1995 — Sommaren
 1996 — Pinocchios äventyr
 1996 — Sista körningen
 1996 — Skuggornas hus (телесериал)
 1997 — Adam & Eva
 1997 — Detta har hänt (телесериал)
 1997 — Pappas flicka (телесериал)
 1997 — Pippi Långstrump
 1997 — Skärgårdsdoktorn (телесериал)
 1998 — Under solen
 1999 — En liten julsaga
 1999 — If I Give You My Humbleness, Don’t Take Away My Pride
 1999 — Pippi i Söderhavet
 1999 — Rackelhane
 2000 — Gossip
 2000 — Jesus lever
 2000 — Mjuka paket
 2000 — Tyst som en fjäder
 2001 — Anderssons älskarinna (телесериал)
 2001 — Sprängaren
 2002 — Beck — Sista vittnet
 2003 — Tusenbröder (телесериал)
 2004 — Om Stig Petrés hemlighet (телесериал)
 2004 — Valborgsmässoafton
 2005 — Sigrid & Isaac
 2006 — Världarnas bok (телесериал)
 2007 — Dorotea i dödsriket
 2008 — Gud, lukt och henne
 2008 — Habib (телесериал)
 2009 — Engelen
 2009 — Leka med elden
 2009 — Livet i Fagervik (телесериал)
 2009 — Möte i mellanrummet
 2010 — Gringa
 2011 — Andens resa, en skapelseberättelse
 2011 — Bibliotekstjuven (телесериал)
 2012 — En gång om året
 2013 — Hokus pokus Alfons Åberg
 2013 — Lamento
 2017 — Rebecka Martinsson (телесериал)
 2017 — Enkelstöten (телесериал)

Избранные театральные работы

Актриса 
{| class="wikitable" style="margin-bottom: 10px;"
! Год
! Роль
! Спектакльавтор
! Режиссёр
! Театр
|-
| 1987
|Поющая женщина
|«Мамаша Кураж и её дети» Бертольд Брехм
| Рагнар Лит
| Стокгольмский городской театр
|-
| rowspan="2" | 1996
| Катос
|«Смешные жеманницы»
Мольер
|Томми Бергрен
| Королевский драматический театр
|-
| Маделейн фон Рипа
|Fint folk Кент Андерссон
|Томми Бергрен
| Королевский драматический театр
|-
|2002
|Беатрис
|Utsikt från en bro Артур Миллер
|Карл Чельберг
| Стокгольмский городской театр
|-
| 2011
|—
|Bli en dåre
Киа Берглунд
|Киа Берглунд
|Театр Гильотен
|-
| rowspan="2" | 2016
|—
| Maratondansen Хорас Маккой
|Кеннет Кварстрём
| Культурхусет Стадстеатерн
|-
| Сеньора Капулетти
| «Ромео и Джульетта»
 Уильям Шекспир
|Линус Тунстрём
| Культурхусет Стадстеатерн
|-
|  2017
| Ирмгард Литтен
| Bortförd vid midnatt Марк Хейхерст
|Филип Санден
| Культурхусет Стадстеатерн
|-
| 2018
|—
| Ilya Ларс Рудольфссон
|Ларс Рудольфссон
|Культурхусет Стадстеатерн
|}

 Режиссёр 

 Избранные аудиозаписи 
 2005 — Eldsdansen по детективу Хелены Турстен
 2005 — Familjegraven '' по любовному роману Катарины Мазетти

Примечания

Ссылки 
 
 Гунилла Рёр на сайте Стокгольмского городского театра